Entraîneur : Sergueï Fiodorov.

Moscou